Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2014 проводился в городе Торнбю (Дания) c 13 по 20 сентября 2014 года. Турнир проводился в 10-й (и последний) раз.

В турнире приняло участие 25 национальных сборных смешанных команд (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Норвегии. Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную Шотландии.

Согласно решению Всемирной федерации кёрлинга, принятому на Генеральной ассамблее ВФК в 2014, начиная с сезона 2015/2016 чемпионат Европы заменяется на чемпионат мира среди смешанных команд.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A, B, C) по 8 команд (в группе A — 9 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места и 2-е места в группах выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую; также в четвертьфиналы плей-офф выходят лучшие две из трёх команд, занявших в группах 3-е места. Эти восемь команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в плей-офф.

Тай-брейк 
  3 : 4

Группа B 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в отборочный этап Draw Shot Challenge, победитель которого проходит в плей-офф.

Группа C 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в отборочный этап Draw Shot Challenge, победитель которого проходит в плей-офф.

Отборочный этап Draw Shot Challenge 
  4 : 7

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2014
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Спорт в Дании в 2014 году
2014 год в кёрлинге
Сентябрь 2014 года
Торнбю (коммуна)
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Дании